Mario Augusto Barreto (Rio Pardo, 24 de fevereiro de 1922) é um poeta e advogado brasileiro.

Obras
 Ausência (1945)

Referências
COUTINHO, Afrânio; SOUSA, J. Galante de. Enciclopédia de literatura brasileira. São Paulo: Global; Rio de Janeiro: Fundação Biblioteca Nacional, Academia Brasileira de Letras, 2001: 2v.

Ligações externas
 JORGE, J. G. de Araújo. Mario Augusto Barreto em "Antologia da Nova Poesia Brasileira", 1a. ed., 1948.

Poetas de Minas Gerais